Сибирь (Новосибирск) в сезоне 2011/12  — статистика выступлений и деятельность клуба в КХЛ в сезоне 2011/12.

Итоги прошедшего сезона 

По итогам сезона команда Сибирь заняла 6-е место в Восточной конференции КХЛ (3-е место в Дивизионе Чернышёва). В плей-офф кубка Гагарина в первом же раунде вылетела, проиграв «всухую» серию «Салавату Юлаеву».

По окончании сезона болельщики в ходе интернет-голосования на официальном сайте «Сибири» выбирали лучшего хоккеиста прошедшего сезона. Победителем стал Стефан Лив — набрал 283 голоса, на втором месте Вилле Ниеминен — 202, а на третьем — Игорь Мирнов — 181.

Хронология событий 
• 26 мая 2011 года на официальном сайте клуба «Сибирь» было сообщено о возобновлении мемориала А.Белосохова, где будут принимать участие клубы МХЛ..

• 28 мая 2011 года на драфте юниоров КХЛ клуб выбрал следующих игроков::

Во втором раунде магнитогорский «Металлург» выбирал защитника ДЮСШ «Сибирь» Павла Коледова, однако, ХК «Сибирь» защитил своего воспитанника.

• 21 июня 2011 года ХК Сибирь ознакомила болельщиков с ценовой политикой на абонементы в сезоне 2011/12: стоимость билетов на один матч от 110 до 1200 рублей, абонементы от 5600 до 18200 рублей.

• 22 июля — 3 августа 2011 года первый учебно-тренировочный сбор команда провела в  Латвии, где сыграла одну товарищескую игру с  Динамо (Р) — 6:2 (Энлунд (4), Белов, Кутузов).

• 14—24 августа 2011 года второй учебно-тренировочный сбор команда провела в  Финляндии, где сыграла пять товарищеских игр:  ХПК — 2:3 (Другов, Энлунд),  Клотен Флайерз — 5:0 (Шишканов, Тарасенко, Энлунд, Крюков, Лехтеря) ,  «Леки» (сборная клубов Ильвес и Таппара) — 4:1 (Шишканов, Пуяц, Сентюрин, Кривоножкин),  «Кива» (сборная нескольких команд) — 4:0 (Тарасенко, Энлунд, Алексеев, Лехтеря),  Пеликанз — 2:3 (Энлунд, Петрашек)

• 29 августа — 02 сентября 2011 г. «Сибирь» заняла второе место в предсезонном турнире «Каменный цветок» (Екатеринбург): «Автомобилист» — 2:1 (Лехтеря, Энлунд), «Металлург Нк» — 1:2 (Малышев), «Амур» — 2:0 (Лехтеря (2)), Авангард — 2:5 (Черников, Энлунд).

• 6 сентября 2011 г. состоялась традиционная встреча болельщиков с хоккеистами и руководством хоккейного клуба «Сибирь», где прошла презентация игровой формы команды. Было озвучено, что игроки методом голосования выбрали капитана — Георгий Пуяц и ассистентов — Владимир Тарасенко, Давид Петрасек.

• 7 сентября 2011 г. Защитник  Константин Алексеев и нападающий  Сергей Сентюрин командированы в фарм-клуб «Сибири» — Зауралье.

• 30 сентября 2011 г. Константин Алексеев переведен из фарм-клуба в «Сибирь»

• 12 октября 2011 г. командирован в клуб ВХЛ Зауралье нападающий  Владимир Маркелов

• 17 октября 2011 г. Комиссия по определению лучших хоккеистов Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2011/2012 определила лауреатов шестой недели Чемпионата. Лучшим нападающем признан Владимир Тарасенко. В четырёх матчах он набрал 10 очков (5 голов, 5 передач), нанес по воротам соперников 22 броска и добился показателя полезности «+6»

• 18 октября 2011 г. Защитник  Артём Носов командирован в фарм-клуб — Зауралье.

• 25 октября 2011 г. из команды отзаявлен нападающий  Владимир Маркелов

• 28 октября 2011 г. из команды отзаявлен нападающий  Сергей Сентюрин

• 3 ноября 2011 г. Комиссия по определению лучших игроков октября Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2011/2012, руководствуясь статистическими показателями выступлений игроков, предоставленными отделом статистики и аналитики Центрального информационного бюро КХЛ, определила лучшим нападающем стал Владимир Тарасенко. В 12 матчах забросил 8 шайб (в том числе 2 победные) и сделавший 7 голевых передач при показателе полезности «+6»

• 23 ноября 2011 г. В соответствии с принятыми 30 сентября с.г. изменениями в регламент КХЛ 2011—2014, связанными с обеспечением участия «Локомотива» в национальных спортивных соревнованиях, в Ярославль убыл защитник «Сибирских снайперов»  Павел Коледов

• 23 ноября 2011 г. В результате обмена между «Сибирью» и «Атлантом» в Мытищи переходит нападающий Тимофей Шишканов, а в Новосибирск приезжает защитник Денис Баев

• 23 ноября 2011 г. «Сибирь» и  Давид Петрасек расторгли контракт по обоюдному согласию. Он продолжит свою карьеру в «Атланте»

• 7 декабря 2011 г. В связи с неудовлетворительным выступлением ХК «Сибирь» советом собственников клуба принято решение назначить с главным тренером команды Дмитрия Юшкевича

• 25 декабря 2011 г. Хоккейный клуб произвёл обмен с московским «Спартаком», в результате которого за защитника Валерия Покровского новосибирцы получили выбор в пятом раунде драфта-2012

• 4 января 2012 г. Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт до конца текущего сезона с нападающим Константином Макаровым, его последним клубом был фарм-клуб «Югры» карагандинский «Сарыарка»

• 13 января 2012 г. Хоккейный клуб обменял нападающего Константина Богдановского в «Автомобилист» на выбор во 2 раунде Драфта юниоров 2013 года.

• 13 января 2012 г. «Сибирь» подписал контракты с защитником Максимом Игнатовичем из саратовского «Кристалла» и казахстанским нападающим Виктором Александровым из хабаровского «Амура». В результате обмена между «Сибирью» и «Атлантом» в Мытищи перешёл защитник Вячеслав Белов, а в Новосибирск защитник Руслан Батыршин.

• 15 января 2012 г. «Сибирь» подписал контракты с защитником Александром Тарасовым из ХК МВД. В результате обмена между «Сибирью» и «СКА» в Санкт-Петербург перешёл нападающий Владимир Тарасенко, а в Новосибирск нападающий Вячеслав Солодухин. До конца сезона в омский «Авангард» отправлен защитник Георгий Пуяц.

• 26 февраля 2012 г. «Сибирь» завершила сезон, заняв 11-е место в Восточной конференции команда не попала в плей-офф Кубка Гагарина.

• 22 и 23 марта 2012 года в Новосибирске «Сибирь» провела товарищеские матчи с «Металлургом» (Нк) — 4:2 (Черников, Крюков, Петров, Мордвинов), 3:8 (Солодухин (2), Носов).

• 29 и 30 марта 2012 года в Новокузнецке «Сибирь» провела товарищеские матчи с «Металлургом» (Нк) и обе выиграла по буллитам — 3:2 (Ворошило, Петров), 4:3 (Рязанов, Мелехин, Крюков).

• 11 апреля 2012 г. Решением попечительского Совета хоккейного клуба «Сибирь» главным тренером команды утвержден Дмитрий Квартальнов

• апрель 2012 г. По окончании сезона болельщики в ходе интернет-голосования на официальном сайте «Сибири» выбирали лучшего хоккеиста прошедшего сезона. Победителем стал Владимир Тарасенко — набрал 29 очков, на втором месте Бернд Брюклер — 26 очков, а на третьем — Йонус Энлунд — 15.

Трансферная политика

Летнее трансферное окно

Пришли

Ушли

Зимнее трансферное окно

Пришли

Ушли

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги 
Команда Сибирь выступает в Дивизионе Чернышёва Восточной конференции.

Открытый Чемпионат России по хоккею

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Движение команды по месяцам

Дивизион Чернышёва

Конференция Восток 

 М — место в дивизионе, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков

Состав с начала сезона 

 ПП — показатель полезности
 Главный тренер — Андрей Тарасенко — отправлен в отставку, с 07.12.2011 Дмитрий Юшкевич
 Старший тренер — с 07.12.2011 Андрей Тарасенко
 Тренеры — с 08.11.2011 Петри Карьялайнен
 Тренер вратарей — Константин Капкайкин

Сибирские снайперы 
Резервисты «Сибири» «Сибирские снайперы» играют в Восточной конференции Дивизиона «Урал-Сибирь» Молодежной хоккейной лиги.

Состав клуба 

 И. о. главного тренера — Андрей Евстафьев — отправлен в отставку, с 15.12.2011 главный тренер — Виктор Лаухин

См. также 
 Сибирские снайперы
 Хоккейный клуб Сибирь в сезоне 2010-2011

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Блог о ХК Сибирь
 Сайт болельщиков
 Неофициальный сайт
 Сайт КСК «Сибирь»

Сезоны ХК «Сибирь»
Сибирь